Le sigle E353 peut désigner:
 E353, numéro E de  l'acide métatartrique, un additif alimentaire ;
 JR East série E353 la série de rames automotrices japonaise exploitées par JR East.